Dedemsvaart, canal d'Overijssel, aux Pays-Bas
 Dedemsvaart, village de la commune de Hardenberg, aux Pays-Bas